Francesco Villa (1801-1884) – economista italiano
Francesco Villa (1933-2020) – pilota motociclistico e imprenditore italiano
Francesco Villa (1967) – attore e comico italiano, componente del duo comico Ale e Franz